Alemitu Bekele ist der Name folgender Personen: 

* Alemitu Bekele (Leichtathletin, 1976) (* 1976), belgische Langstreckenläuferin
 Alemitu Bekele (Leichtathletin, 1977) (* 1977), türkische Mittel- und Langstreckenläuferin